Макдэниелс или Макдэниэлс () — английская фамилия.

Известные носители:
 Макдэниелс, Джим (1948—2017) — американский профессиональный баскетболист.
 Макдэниелс, Дэррил (известен как «D.M.C.»; род. 1964) — американский музыкант, рэпер и музыкальный продюсер. Участник группы Run-D.M.C.